Gazeta Polska – dziennik wydawany w Warszawie w latach 1826–1907
 Gazeta Polska – ukazywała się w XIX wieku w Poznaniu (od 1848)
 Gazeta Polska – dziennik wydawany w Czerniowcach w latach 1883–1914
 Gazeta Polska –  tygodnik polityczno-informacyjny wydawany w latach 1915–1918 w Moskwie
 Gazeta Polska – czasopismo polonijne wydawane w latach 1892–1941 w Kurytybie w Brazylii
 Gazeta Polska – pismo wydawane od 1914 w czasie I wojny w Dąbrowie Górniczej
 Gazeta Polska – sanacyjny dziennik wydawany w Warszawie w latach 1929–1939
 Gazeta Polska – dziennik wydawany Polską Agencję Telegraficzną w latach 1941–1948 w Jerozolimie 
 Gazeta Polska – tygodnik polonijny wydawany w latach 1949–1951 w Winnipegu w Kanadzie
 Gazeta Polska – organ ruchu ROPCiO i KPN wydawany w latach 1979–1999
 Gazeta Polska – dziennik wydawany w Kościanie od 1986
 Gazeta Polska – tygodnik wydawany od 1993
 Gazeta Polska – czasopismo polonijne wydawane od 2002 na Wołyniu
 Gazeta Polska Codziennie – dziennik wydawany od 2011